Název Ořechov má více obcí:
 Ořechov (okres Brno-venkov) – obec v okrese Brno-venkov
 Ořechov (okres Jihlava) – obec v okrese Jihlava
 Ořechov (okres Uherské Hradiště) – obec v okrese Uherské Hradiště
 Ořechov (okres Žďár nad Sázavou) – obec v okrese Žďár nad Sázavou
 Velký Ořechov – obec v okrese Zlín

Části obcí:
 Ořechov (Letovice) – součást města Letovice v okrese Blansko

Externí odkazy